Општина Кожани (грчки:Δήμος Κοζάνης, Димос Козанис) је општина у саставу округа Кожани, Периферија Западна Македонија, Грчка. Град Кожани су центар истоимене општине, округа и периферије.

Територијална подела 

Општина Кожани формирана је 1. јануара 2011. године, у оквиру Нове територијалне организације у Грчкој.

У састав новоформиране општине (димоса) Кожани ушле су бивше општине (димоси): Кожани, Еани, Елимија, Димитриос Ипсилантис и Елиспондос. 

Општина Кожани је данас састављена од следећих општинских секција:

Бивша општина Кожани

Бивша општина Еани

Бивша општина Елимија

Бивша општина Димитриос Ипсилантис

Бивша општина Елиспондос

Извори

Спољашње везе 

Округ Кожани
Општине у Грчкој